Alou Diarra ( ; n. 15 iulie 1981) este un fotbalist internațional francez care a evoluat ultima dată la clubul AS Nancy.

Palmares

Club
Bayern München
 Cupa Intercontinentală: 2001

Lyon
Ligue 1: 2006–07

Bordeaux
 Ligue 1: 2008–09
 Coupe de la Ligue: 2009
 Trophée des champions: 2008, 2009

Marseille
 Coupe de la Ligue: 2012
 Trophée Des Champions: 2011

Internațional 
Franța
 Campionatul Mondial de Fotbal: Argint 2006

Statistici carieră

Club
(Corect la 12 ianuarie 2014)

Internațional 

 (Corect la 19 iunie 2012)

Note

Legături externe

 
 
 
 ESPN Soccernet profile 
 
 
 

Francezi în viață
Fotbaliști francezi
Mijlocași
Fotbaliști internaționali francezi
Fotbaliști ai lui Olympique de Marseille
Fotbaliști ai FC Bayern München
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Francezi expatriați în Germania